Rypefjord (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Hammerfest, provincie Finnmark
 Rypefjord (Groenland), een fjord in Groenland